Флаг Красногорского района (Московская область)
 Флаг Красногорского района (Удмуртия)